El término hito puede hacer referencia a:
 Miliario, columna de piedra que en la antigüedad sirvió para indicar las millas respecto al origen de caminos o fronteras.
 Hito kilométrico, señal de tránsito que indica los kilómetros respecto al origen de una carretera o a un vuelo.
 Hito fronterizo, señal que se clava en el suelo, a lo largo de una línea fronteriza terrestre.
 Hito histórico, acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia histórica.
 Hito Histórico Nacional, edificios, estructuras u objetos o también personas que son reconocidas de manera oficial por el gobierno ante su importancia histórica.

Enlaces externos